Эмиль Греб (;  — ) — немецкий артист балета и балетмейстер.

Наиболее известен как главный балетмейстер берлинской Королевской оперы в 1887—1919 гг. Поставил ряд балетов с примадонной Антониеттой Дель-Эра, в том числе в 1901 году стал хореографом первой постановки единственного балета Иоганна Штрауса «Золушка», дописанного Йозефом Байером. Среди других заметных работ Греба — балет «Роза Шираза» на музыку Рихарда Эйленберга (1896), в главной партии которого дебютировала на берлинской сцене Аделина Жене, «Лаурин» на музыку Морица Мошковского, «Прометей» на музыку Бетховена. Поставил также танцевальную часть мировой премьеры оперы Фернана Ле Борна «Мударра» (1899).

Балетмейстеры Германии